Nicola Gigli – politico italiano, ministro del Regno delle Due Sicilie e deputato della IX legislatura del Regno d'Italia
 Nicola Gigli – matematico italiano